Gabriel (Allan) Tuft (* 1978, Laguna Beach), un catcheur américain
 Svein Tuft (* 1977, Langley), un coureur cycliste canadien

Voir aussi 
 Tufte (patronyme norvégien)
 Université Tufts

Homonymie de patronyme norvégien
Homonymie de patronyme germanique
Patronyme anglais